Sarholz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Felicitas Sarholz (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Hans-Jürgen Sarholz (* 1956), deutscher Historiker, Sachbuchautor und Museumsleiter
 Karin Sarholz (* 1956), deutsche Hörfunkredakteurin
 Margit Sarholz (* 1959), deutsche Musikerin und Komponistin, siehe Sternschnuppe (Musikprojekt)